Varvara puede referirse a:

Personas 
 Varvara Borísovna Bárysheva (*1977), deportista rusa que compitió en patinaje de velocidad sobre hielo.
 Varvara Aleksándrovna Flink (*1996), tenista rusa.
 Varvara Andréyevna Grachova (*2000), tenista rusa;
 Varvara Lepchenko (*1986), tenista estadounidense nacida en Uzbekistán.
 Varvara Massyagina (*1977), yudoca kazaja;
Varvara Miasnikova (1900-1978), actriz soviética;
 Varvara Nepomnyaschaya (*1983), pianista rusa;
 Varvara Kashevarova Rúdneva (1844-1899), médica rusa.
 Varvara Fiódorovna Stepánova (1894-1958), artista rusa relacionada con el movimiento constructivista;
 Varvara Yákovleva (†1918), monja ortodoxa rusa.
 Varvara Nikoláievna Yákovleva (1884-1941), política comunista rusa.

Otros 
 Agia Varvara (*1986), es una ciudad de Grecia.